Ива́н Беля́ев:
 Беляев, Иван Артемьевич (1903 — ?) — советский конструктор радиоаппаратуры, лауреат Сталинской премии. 
 
 Беляев, Иван Дмитриевич (1810—1873) — российский историк, славянофил, профессор Московского университета.
 Беляев, Иван Егорович (в монашестве Аполлос; 1812—1885) — архиепископ Вятский.
 Беляев, Иван Николаевич (1923—2008) — полковник Советской армии; советский и российский краевед.
 Беляев, Иван Павлович (род. 1935) — советский легкоатлет (бег на 3000 м с препятствиями), призёр Олимпийских игр.
 Беляев, Иван Петрович (1904—1987) — советский генерал-майор.
 Беляев, Иван Петрович (1914—1941) — советский пограничник.
 Беляев, Иван Потапович (1924—1973) — Герой Советского Союза.
 
 Беляев, Иван Тимофеевич (1875—1957) — русский генерал.